Alfred Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Alfred Fiedler (Mediziner) (1835–1921), deutscher Mediziner
 Alfred Fiedler (Volkskundler) (1903–1983), deutscher Volkskundler
 Alfred von Fiedler (1834–1906), preußischer Generalmajor